Сето́вська сільська рада () — сільське поселення у складі Совєтського району Алтайського краю Росії.

Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Сетовка.

Населення 
Населення — 989 осіб (2019; 1004 в 2010, 1116 у 2002).

Примітки 

Поселення Совєтського району (Алтайський край)